Hamri est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Mohamed Hamri (1932-2000), peintre marocain
 Sa fille, Sanaa Hamri (-), réalisatrice marocaine, naturalisée américaine
 Lynda Hamri (née en 1989), athlète handisport algérienne.

Toponyme 
 Hamri, commune de la wilaya de Relizane en Algérie.